Senador (padre) - padre romano do 
 Senador (prefeito urbano) - prefeito bizantino do 
 Senador (cônsul em 436) - cônsul bizantino do 
 Senador (tribuno) - tribuno bizantino do